Сухов, Павел Владиславович (род. 1988) — российский фехтовальщик, чемпион Европы 2012 года.
 Сухов, Павел Станиславович (1968—2004) — советский и российский футболист, полузащитник.